El, él o EL puede referirse a:

El
el, artículo determinante.
El, dios cananeo y ugarítico, que fue adoptado por los israelitas como otro nombre del dios Yahveh.

EL
 Enciclopedia Libre, proyecto escindido de la Wikipedia en español.
 .el, la extensión de archivo usada para el código fuente de Emacs Lisp.
 Europa League, competición del fútbol europeo.
 Eastern League, liga menor en el béisbol estadounidense.
 Europa latina.
 European Legions, álbum de la banda de black metal Mayhem.
 European Library, biblioteca digital.
 Electroluminiscencia.
 Air Nippon, por su código IATA.
 Idioma griego, por su código ISO 639-1.

Él
él, pronombre personal.
Él, relato de H. P. Lovecraft.
Él, álbum de Lucerito.
Él, novela de Mercedes Pinto.
Él, alias del personaje de ficción de Marvel Comics Adam Warlock.

El
El, personaje ficticio de DC Comics y ancestro de Superman.
Otros usos
El, letra cirílica (Л, л)